Lavalle puede reférirse a:

 las siguientes personas:
 Juan Galo Lavalle, militar e independentista argentino;
 María Lavalle Urbina, abogada y política mexicana;
 José Antonio de Lavalle, diplomático, historiador y literato peruano;
 Luis Duncker Lavalle, músico peruano;
 Manuel Pardo y Lavalle, político peruano, presidente entre 1872 y 1876;

 localidades y divisiones administrativas:
 el partido de General Lavalle, división administrativa de la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Enrique Lavalle, paraje rural de la provincia de Buenos Aires, Argentina;
 General Lavalle, localidad de la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Lavalle, localidad extendida entre las provincias de Catamarca y Santiago del Estero, Argentina;
 el departamento Lavalle, división administrativa de la Provincia de Corrientes, Argentina;
 Lavalle, localidad de la provincia de Corrientes, Argentina;
 el departamento Lavalle, división administrativa de la Provincia de Mendoza, Argentina;

 transporte
 Lavalle, estación de subterráneo de Buenos Aires, Argentina;
 Enrique Lavalle, antigua estación del Ferrocarril Midland, en la provincia de Buenos Aires;

 otros:
 la calle Lavalle, en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.